Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft 105 leden. Deze leden vertegenwoordigen 80 landen.

Huidige leden

Ereleden

Voorzitters

Eerste leden van het IOC

Externe link 
Leden van het IOC

 
Olympische Spelen